DreamHack — организатор киберспортивных соревнований, проходящих два раза в год в шведском городе Йёнчёпинг в формате LAN party. По количеству участников данный фестиваль держит мировой рекорд, признанный книгой рекордов Гиннеса.

Организация турнира

Персонал

Дисциплины 
В рамках фестиваля, в различные годы проходили соревнования по таким играм, как Counter-Strike, QuakeLive, StarCraft, WarCraft 3, World of WarCraft. Начиная с DreamHack Winter 2010 также проводятся турниры по StarCraft 2 и League of Legends. С декабря 2011 в список дисциплин включена Dota 2. А в 2012 году, в список дисциплин впервые попала игра World of Tanks и в то же самое время, с турнира убрали Counter-Strike 1.6.

DreamHack 2010 
В 2010 году в рамках DreamHack прошёл лишь один турнир по StarCraft 2. Организаторы пригласили сильнейших игроков Европы и Америки и нескольких корейских киберспортсменов, не задействованных на тот момент в лиге GSL. Формат турнира состоял из группового раунда и олимпийской системы. Призёры DreamHack Winter 2010:

DreamHack 2011 Summer 
В 2011 году организаторы DreamHack, кроме двух традиционных турниров на летнем и зимнем фестивале, провели также два крупных турнира по приглашениям в Стокгольме и Валенсии. Ниже приведены призёры основных турниров DreamHack 2011 года:

DreamHack 2011 Winter

DreamHack 2012 Summer

DreamHack 2012 Winter

DreamHack 2013 Summer

DreamHack 2013 Бухарест

DreamHack 2013 Stockholm

DreamHack 2013 Winter 
С 28 по 30 ноября в Швеции прошёл DreamHack 2013 Winter. Призовой фонд данного мероприятия составит порядка 75 000 долларов.

DreamHack 2019 Leipzig 
В период с 15 по 17 число февраля в 2019 году прошёл турнир DreamHack 2019 Leipzig в дисциплине Rocket League.

Примечания

Ссылки 
 http://www.igromania.ru/articles/169587/DreamHack_Winter_2011_Posleslovie.htm
 http://static.igromania.ru/news/170259/Itogi_Dreamhack_Winter_2011.htm
 http://www.igromania.ru/print/index.php?ID=170259
 http://poan.ru/new/4144-dreamwint

Соревнования по StarCraft
Культура Швеции
Мероприятия, посвящённые компьютерным играм
DreamHack